Girkon ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Girkon (1860–1907), deutscher Pfarrer
 Paul Girkon (1889–1967), deutscher evangelischer Theologe